Behle ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Behle (* 1968), deutsche Gewerkschafterin
 Daniel Behle (* 1974), deutscher Tenor
 Egon Behle (* 1955), deutscher Manager
 Friedrich Behle (1872–1964), Landtagsabgeordneter Waldeck
 Jochen Behle (* 1960), deutscher Skilangläufer
 Karl Behle (1868–1941), deutscher Dreher und Politiker (SPD)
 Petra Behle (* 1969), deutsche Biathletin
 Renate Behle (* 1945), österreichische Opernsängerin (Mezzosopran)

Behle ist der Name folgender Orte:
 Behle im ehemaligen Netzekreis, deutscher Name des Orts Biała (Trzcianka), Gemeinde Trzcianka, Woiwodschaft Großpolen, Polen

Siehe auch:
 Beele
 Bele
 Pehle
 Behles